

Onomastica

 Rickard – forma alternativa del nome proprio di persona maschile Richard (in italiano Riccardo)

Persone
 Brenton Rickard (1983) – nuotatore australiano
 Louise Rickard (1970) – rugbista a 15 gallese
 Thomas Arthur Rickard (1864-1953) – ingegnere minerario, docente universitario e accademico britannico